Települések listái országok szerint
Idegen nyelvű térképet tartalmazó szócikkek